Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2005 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 10–12 czerwca 2005 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2005
2005 w Hiszpanii